Csáky József (1743–1799) Szepes vármegye örökös főispánja
Csáky József (1888–1963) szobrász